Венский университет экономики и бизнеса (нем.: Wirtschaftsuniversität Wien или WU, англ.: Vienna University of Economics and Business) — университет в Европе и в Австрии, занимающийся подготовкой специалистов в экономике, бизнесе, финансах и менеджменте. Входит в 1% лучших бизнес-школ мира, имеющих тройную аккредитацию: EQUIS, AMBA и AACSB. Является университетом-участником альянса CEMS (Global Alliance in Management Education). А также входит в топ-30 лучших европейских бизнес-школ по версии Financial Times.

В университете работают более 90 профессоров и более 400 научных работников. Из почти 24 000 студентов 23% составляют иностранные учащиеся.

Рейтинги

История 

Венский университет экономики и бизнеса был основан 1 октября 1898 года, поначалу именовался Экспортной академией. В 1930 году были введены научные степени «дипломированный специалист по экономике и организации торговли» и «доктор коммерческих наук». С 1966 года в университете можно было получить ещё и степени «магистр» и «доктор социальных и экономических наук».

Численность студентов росла с каждым годом, и уже в 1990-х годах превышала 20 000.
Ректором с 1 октября 2015 года университета является Edeltraud Hanappi-Egger. Ранее эту должность занимал профессор доктор Кристоф Бадельт (Christoph Badelt).

Новый корпус 

В 2007 году было определено место для нового кампуса университета. В 2009 годах во 2 районе Вены началось строительство по проекту, в создании которого принимали участие архитекторы из Вены, Лондона, Барселоны, Мадрида, Гамбурга и Сендая. Среди них архитектор Заха Хадид.
Завершить строительство планируется к 2013 году.
Центром нового кампуса будут библиотека и учебный центр.
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          16.408613920430074,
          48.21368519941248
        ]
      }
    }
  ]
}

Исследования 
Научные работники Экономического университета работают над следующими темами:
 Бизнес-администрирование
 Экономика
 Право
 Лингвистика, фокусирующаяся на бизнес-коммуникации
 Социология
 Математика и статистика
 Экономическая история и география

Программа обучения 
Университет предлагает обширную программу обучения, основной фокус которой является сфера экономики. Университет дает возможность получения целого ряда экономических специальностей, востребованных на международных рынках труда. В 2007 году Венский экономический университет был первым аккредитован по системе EQUIS (системе аккредитаций высших учебных заведений).

Университетский кампус состоит из четырёх корпусов, расположенный недалеко от центра города. Все корпуса и аудитории оборудованы по последнему слову техники. Здесь проходят научные конференции и симпозиумы. Библиотека университета считается самой крупной библиотекой в сфере экономики в Австрии.

23 % всех студентов — это международные студенты, более чем 1000 студентов по обмену приезжает каждый год и это неудивительно: университет активно сотрудничает с более чем 200 университетами по всему миру, такими как — Мичиганский университет, Университет Эмори, Университет Боккони в Милане, Копенгагенская высшая школа экономики (Copenhagen Business School) и HEC в Париже, а также с множеством лучших университетов и школ экономики в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке, а также Северной Америки.

Венский университет экономики и бизнеса предлагает:

 3 программы обучения на степень Бакалавра:
Business and Economics (англ.)
Business Law (нем.)
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (нем.)
15 программ обучения на степень Мастера:
Digital Economy (англ.)
Economics (англ.)
International Management / CEMS (англ.)
Marketing (англ.)
Quantitative Finance (англ.)
Socio-Ecological Economics and Policy (англ.)
Strategy, Innovation and Management Control (англ.)
Supply Chain Management (англ.)
Export- und Internationalisierungsmanagement (нем.)
Finanzwirtschaft und Rechnungswesen (нем.)
Management (нем.)
Sozioökonomie (нем.)
Steuern und Rechnungslegung (нем.)
Wirtschaftsrecht (нем.)
Wirtschaftspädagogik (нем.)
 3 программы обучения на степень Доктора:
Finance (англ.)
International Business Taxation (англ.)
Economics and Social Sciences (англ.)
2 программы обучение в Докторантуре:
Social and Economic Sciences (англ.)
Business Law (англ.)

Примечания

Ссылки 

 
 Условия поступления в Венский Экономический Университет

Университеты Вены
Экономические университеты
Учебные заведения, основанные в 1898 году
Леопольдштадт